Plaats in Indonesië
 Warujaya (Depok), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Warujaya (Parung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java